O Rio Aluniş (Homorod) é um rio da Romênia afluente do rio Homorodul Mic, localizado no distrito de Harghita.

Rios da Roménia